Blå grottan kan avse:

Blå grottan, Biševo – en havsgrotta i Kroatien
Blå grottan, Capri – en havsgrotta i Italien
Blue Grotto – en havsgrotta på Malta
Blå grottan, Klackberg - en delvis raserad gruva utanför Norberg